peut désigner :
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de sécurité (Allemagne nazie)
  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
  (Inde britannique)
  (Royaume-Uni)
  (Russie)
  (Union soviétique)